Siedliszczki peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
Siedliszczki, un village dans le powiat de Chełm
Siedliszczki, un village dans le powiat de Świdnik